Lakshmi – divinità dell'induismo
 Lakshmi – attrice indiana
 Lakshmi – film del 2013 diretto da Raghava Loki